Vila Industrial (Campinas)
 Vila Industrial (Nova Lima)
 Vila Industrial (São José dos Campos)

Desambiguação